"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1981./82.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Radnik" iz Bijeljine.

Ljestvica  

 Hrasnica - danas dio naselja Sarajevo

Rezultatska križaljka

Povezani članci 
 Regionalna nogometna liga BiH – Jug 1981./82.
 Regionalna nogometna liga BiH – Sjever 1981./82.

Izvori 
 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 246-251  
 fkbuducnostbanovici.blogspot.com/, Vremeplov, pristupljeno 8. travnja 2020. 
  

 

1981-82 
 republička
1981-82